Der Seat Toledo IV (Typ KG) ist ein zwischen 2012 und 2019 hergestelltes Kompaktklassefahrzeug von Seat.

Allgemeines  	
Der Toledo der vierten Generation ist dem Škoda Rapid weitgehend baugleich, wurde von Škoda entwickelt und wird in deren Stammwerk Mladá Boleslav parallel zum Rapid produziert. Er ist 4,48 Meter lang und hat einen Radstand von 2,60 Metern. Das Kofferraumvolumen beträgt 550 Liter und mit umgeklappter Rücksitzbank 1490 Liter.

Ähnlich wie der Toledo der ersten Generation von 1991 ist er ein Fahrzeug mit weit öffnender Heckklappe, die bis ins Dach reicht.

In Deutschland wurde der Toledo ab März 2013 verkauft. Im Sommer 2018 nahm Seat den Toledo in vielen Ländern (u. a. Deutschland und Schweiz) ersatzlos vom Markt. Die restlichen Märkte folgten bis Anfang 2019.

Lediglich 614 Toledo wurden 2017 in Deutschland neu zugelassen. 2018 waren es noch 570.

Zudem verzichtete man auf eine groß angelegte Werbekampagne.

Ausstattung 
Zur Markteinführung gab es die vierte Generation des Toledo zunächst in drei Ausstattungslinien "Basis", Reference und Style, später folgten weitere Ausstattungslinien und Sondermodelle.

 Reference
 Reference 4You, Sondermodell
 Style
 Style Plus
 Style 4You, Sondermodell
 Style Sun, Sondermodell
 Connect
 Xcellence
 FR-Line

Technische Daten 

 Die Verfügbarkeit der Motoren ist von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Weblinks 

 Offizielle Website der Studie
 Offizielle Webseite des Serienmodells
 Fahrbericht

Einzelnachweise 

Kombilimousine